Козлов, Николай Васильевич:
 Козлов, Николай Васильевич (1925—1943) — Герой Советского Союза.
 Козлов, Николай Васильевич (1781—1840) — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 3794; 12 декабря 1824.
 Козлов, Николай Васильевич — эсер, гласный Московской городской думы в 1917 году.
 Примечания